Forbidden Planet steht für:

 Alarm im Weltall, US-Science-Fiction-Film von 1956, Originaltitel
 Comicladenkette der Titan Entertainment Group, London